Сергей Оболенский:
 Оболенский, Сергей Дмитриевич (1868—1946) — ставропольский губернатор.
 Оболенский, Сергей Николаевич (1909—1992) — католический священнослужитель, публицист и переводчик.
 Оболенский, Сергей Платонович (1890—1978) — полковник армии США, деятель гостиничного бизнеса.
 Оболенский, Сергей Сергеевич (1908—1980) — историк, редактор, журнала, «Возрождение», политик, участник движения Младороссов и французского «Сопротивления». Оболенский, Сергей Сергеевич   (1918—2013) —  общественный деятель-монархист, деятель церкви.